Примера Дивизио 2009/10 () — пятнадцатый сезон чемпионата Андорры по футболу. В турнире приняло участие 8 клубов и проходил он с 20 сентября 2009 года по 15 мая 2010 года. Чемпионом в пятый раз в своей истории стал клуб «Санта-Колома» и получил право играть в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов 2010/11. Команды занявшие со 2 по 4 место попали в первый квалификационный раунд Лиги Европы 2010/11. В Сегона Дивизио (второй дивизион) вылетела «Энгордани».

Лучшим бомбардиром стал Габи Риера из «Сан-Жулии» забивший 19 мяча.

Участники 

В чемпионате Андорры приняло участие 8 команд из 6 населённых пунктов.

Первый этап

Результаты матчей

Раунд плей-офф

Борьба за чемпионство

Борьба за выживание

Результаты матчей

Плей-офф за место в Примера Дивизио 
Седьмая команда Примера Дивизио «Энкамп» встретилась с клубом «Экстременья», который занял третье место в Сегона Дивизио 2009/10. «Экстременья» смог участвовать в матчах плей-офф, так как второе место во втором дивизионе заняла резервная команда «Лузитанса», которая не имеет право на повышение в высший дивизион. По итогам двух встреч в чемпионате Андорры 2010/11 будет выступать «Энкамп», победивший соперника с общим счётом (5:2).

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Андорры 2009/10 на сайте RSSSF
 Чемпионат Андорры 2009/10 на сайте soccerway.com
 Чемпионат Андорры 2009/10 на сайте foot.dk
 Чемпионаты Андорры (2001—2010) на сайте webalice.it

2009/2010